Auguste Mélot (1871-1944), homme politique belge
 Colette Mélot (1947), femme politique française
 Égide Mélot (1816-1885), sculpteur belge
 Ernest Mélot (1840-1910), homme politique belge
 Louis-Auguste Mélot (1858-1899), peintre français